Байсултан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байсултан — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Байсултан — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.